Tapanahony bezeichnet:
Tapanahony (Fluss), Nebenfluss des Maroni in Suriname
Tapanahoni (Ressort), auch Tapanahony, Verwaltungseinheit im surinamischen Distrikt Sipaliwini